El término Bandera de Sucre puede referirse a:

la bandera de Sucre, capital de Bolivia;
la bandera de Sucre, cantón de Ecuador
la bandera de Sucre, departamento de Colombia;
la bandera de Sucre, municipio de Venezuela ;
la bandera de Sucre, estado de Venezuela.